Schefbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Schefbeck (* 1962), österreichischer Politikwissenschaftler, Historiker und Archivar
 Josef Schefbeck (1859–1946), deutscher Politiker (Zentrum)
 Otto Schefbeck (1900–1972), deutscher Politiker (CSU)